De Beker van Montenegro (Servisch: Crnogorski fudbalski kup) is het nationale voetbalbekertoernooi in Montenegro dat wordt georganiseerd door de Montenegrijnse voetbalbond (Fudbalski Savez Crne Gore -FSCG-).

Het toernooi werd in het seizoen 2006/07 voor het eerst gespeeld. De winnaar plaatst zich voor (de kwalificatieronden van) de UEFA Europa Conference League (voorheen de UEFA Cup/UEFA Europa League). Het toernooi startte na het stoppen van het toernooi om de Kup Srbije i Crne Gore die vanaf 1992 gespeeld werd in de  Federale Republiek Joegoslavië (ook Klein-Joegoslavië genoemd) en vanaf 2003 de confederatie Servië en Montenegro tot de deling daarvan in 2006. De Servische voetbalbeker is daarvan de rechtsopvolger en het stamt af van de Beker van Joegoslavië.

Finales

Zie ook
Joegoslavische voetbalbeker
Kup Srbije i Crne Gore

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa
Sportevenement in Montenegro